Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде () — информационная служба под руководством Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), контролирующая спутниковые программы США по окружающей среде, а также управляющая данными, собранными Национальной метеорологической службой и другими правительственными учреждениями и департаментами.

История 
В 1960 году был запущен первый спутник, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований, ТИРОС-1.

В августе 1980 года Национальная спутниковая служба исследования Земли () была выведена из состава Управления океанических и атмосферных служб () и стала основной линейной организацией в ведении Национального управления океанических и атмосферных исследований, NOAA. Помощник руководителя службы стал подчиняться непосредственно руководителю NOAA. Этот шаг отразил растущую важность спутниковых наблюдений для выполнения функций NOAA в области наук об окружающей среде и обслуживания соответствующих сервисов. В значительной степени такое переподчинение было обусловлено решением администрации Картера в ноябре 1979 года о назначении Национального управления океанических и атмосферных исследований, NOAA ответственным за все гражданские спутниковые наблюдения. Национальная информационная служба по космическим данным об окружающей среде (NESDIS) была образована в 1982 году в результате слияния NESS и Службы экологических данных ().

NESDIS управляет  с 1966 года. Кроме того, NESDIS эксплуатирует  на геосинхронных орбитах (GOES) с 1974 года. 

В 1979 году был запущен первый  Национального управления океанических и атмосферных исследований. В настоящее время в эксплуатации находятся спутники , , NOAA-19, , , GOES-R, , Jason-2, DSCOVR. С мая 1998 года NESDIS начал осуществлять контроль над группировкой спутников  под эгидой .

В 1983 году Национальное управление океанических и атмосферных исследований стало ответственным за проект Landsat.

В настоящее время разрабатываются новые поколения спутников для замены полярных орбитальных и геосинхронных спутников: Joint Polar Satellite System и GOES-R. Первый спутник в серии GOES-R состоялся 19 ноября 2016 года. Запуск JPSS-1 () был осуществлён 18 ноября 2017 года.

Структура 
Национальные центры экологической информации (NCEI) в составе NESDIS аккумулируют данные, предоставляемые Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), военно-морскими силами, ВВС США, Федеральным управлением гражданской авиации США и различными метеорологическими службами по всему миру.

В состав NCEI входят: Центр погоды и климата (, бывший  (NCDC) под управлением NOAA) и Центр побережий, океанов и геофизики (), образованный в результате слияния Национального центра развития прибрежных данных (),  (NODC) и  (NGDC).

В состав NESDIS также входят:
 Управление проектов, планирования и анализа () — бывшее Управление развития систем ();
 Управление наземных спутниковых систем () — бывшее Управление спутниковой связи ();
 Управление спутниковой и проектной деятельности () — бывшее Управление обработки и распространения спутниковой информации ();
 Центр спутниковых приложений и исследований () — бывшее Управление исследований и приложений ();
 Управление объединённой системы полярных спутников ()
 Управление геостационарных эксплуатационных спутников наблюдения за окружающей средой GOES-R
 Управление международных и межведомственных дел ()
 Управление космической коммерциализации ()
 Управление системной архитектуры и перспективного планирования ()
 Программа сохранения коралловых рифов ()
 Наблюдение за коралловыми рифами ()
 Информационная система коралловых рифов ()

Примечания

Литература

Ссылки
 

Науки о Земле
Организации в сфере космоса
Океанология
Научные организации США
Космонавтика США